p-dioxanon (1,4-dioxaan-2-on)
 Trimethyleencarbonaat (1,3-dioxaan-2-on)